« La Grande dévoreuse » est le nom donné, dans la mythologie égyptienne, à Ammout, la dévoreuse des morts.

 La Grande Dévoreuse est le titre d'un roman d'Isabelle Boni-Claverie.
 La Grande Dévoreuse est le nom donné par Oyonel à une grande prairie situé à l'est de la faille de l'oubli (dans Ellana la prophétie de Pierre Bottero)

Index égyptologique